El término Thon Buri se puede referir a:

Thon Buri, antigua ciudad de Tailandia, capital del país, después integrada en Bangkok.
Thon Buri, distrito de Bangkok.